Priwolnaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Priwolnaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Priwolnaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Priwolnoje (Begriffsklärungsseite)